Valemontana ima više značenja:
 Valemontana (Frozinone)
 Valemontana (Udine)